Ахта́ла может означать:

 Ахта́ла () — город на севере Армении, в Лорийской области.
 Ахта́ла () — крепость X века на севере Армении, в Лорийской области.
 Ахта́ла () — железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги.
 Ахтала — грязевой курорт субтропической зоны в Гурджаанском районе Грузии.